Zoologia:
 La Grua europea (Grus grus) és l'ocell més conegut de la família dels grúids.
 En general, els ocells de la família dels grúids (Gruidae) es denominen grues, incloent-hi els gruïns (Gruinae) i les grues coronades (Balearicinae).
 Maquinària:
 Grua (màquina), màquina per elevar i distribuir càrregues en l'espai suspeses d'un ganxo
 Grua (vehicle), dissenyada per remolcar automòbils davant d'una emergència
 Grua (nàutica), element per a l'hissat de càrrega o provisions
 Grua torre, especialment dissenyada com a eina per a la construcció
 Camió grua, aquell que porta incorporat al seu xassís una grua
 Grua volant, helicòpter grua o helicòpter elevador, vehicle usat per a elevar càrregues pesades 
 Grua per a malalts, pensada per a persones de difícil mobilitat
 Astronomia: Constel·lació de la Grua
 Joguines:
 Una grua o estel és una màquina que vola gràcies al vent, normalment usada com a joguina.